Der Preis der Stadt Wien für Geisteswissenschaften (seit 1981 Preis der Stadt Wien für Geistes- und Sozialwissenschaften) ist der seit 1947 jährlich verliehene Preis für Geisteswissenschaften der Stadt Wien. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.

Preisträger 
 1947: Leopold Wenger
 1948: Richard Pittioni
 1949: Friedrich Heer
 1950: Charles A. Gulick
 1951: Heinrich Klang
 1952: Otto Rommel
 1953: Eduard Castle
 1954: Robert Reininger
 1955: Viktor Kraft
 1956: Fritz Novotny
 1957: Heinrich Benedikt
 1958: Kurt Donin
 1959: Etta Becker-Donner
 1960: Wilhelm Havers
 1961: Karl Bühler
 1962: Josef Keil
 1963: Rudolf Egger
 1964: Michael Pfliegler
 1965: Hugo Hantsch, Karl Popper
 1966: Otto Erich Deutsch
 1967: Alfred Verdroß-Droßberg
 1968: Adolf Merkl
 1969: Edmund Hlawka
 1970: Albin Lesky
 1971: Wilhelm Mrazek
 1972: Friedrich Nowakowski
 1973: Eduard März
 1974: Heinz Politzer
 1975: Robert A. Kann
 1976: Renate Wagner-Rieger
 1977: Hermann Vetters
 1978: Stephan Verosta
 1979: Herbert Hunger
 1980: Kurt Rothschild
 1981: Eva Frodl-Kraft
 1982: Karl R. Stadler
 1983: Eduard Sekler
 1984: Adam Wandruszka
 1985: Wilhelm Weber
 1986: Ernst Gombrich
 1987: Erich Heintel
 1988: Fritz Schwind
 1989: Walther Kraus
 1990: Heinrich Appelt
 1991: Erich Zöllner
 1992: Werner Hofmann
 1993: Marie Albu-Jahoda
 1994: Erika Weinzierl
 1995: Adolf Holl
 1996: Michael Mitterauer
 1997: Wendelin Schmidt-Dengler
 1998: Leopold Rosenmayr
 1999: Norbert Leser
 2000: Erich Streissler
 2001: Ruth Wodak
 2002: Helmut Konrad
 2003: Manfried Welan
 2004: Gerald Stourzh
 2005: Anton Pelinka
 2006: Christiane Spiel
 2007: Manfred Wagner
 2008: Helga Nowotny
 2009: Herta Nagl
 2010: Alfred Springer
 2011: Ingrid Cella
 2012: Oliver Rathkolb
 2013: Herbert Hausmaninger
 2014: Konrad Paul Liessmann
 2015: Andre Gingrich
 2016: Wolfgang Lutz
 2017: Herlinde Pauer-Studer
 2018: Manfred Nowak
 2019: Verena Winiwarter
 2020: Gabriella Hauch
 2021: Clemens Jabloner
 2022: Birgit Sauer

Weblinks 
 Preisträgerinnen und Preisträger – Preise der Stadt Wien (Geisteswissenschaften)

Auszeichnung (Wien)
Wissenschaftspreis (Österreich)
Erstverleihung 1947